Sei unità navali della Royal Navy hanno portato il nome del duca di Marlborough:
  – vascello di seconda classe varato nel 1669 come HMS St Michael, rinominato Marlborough nel 1706, attivo durante la guerra dei sette anni, affondato nel 1762
  – vascello di terza classe varato nel 1767, attivo durante la guerra d'indipendenza americana, naufragato nel 1800
  – vascello di terza classe varato nel 1807, attivo durante le guerre napoleoniche, demolito nel 1835
  – vascello di prima classe varato nel 1855, rinominato Vernon II nel 1904, affondato sulla via per la demolizione nel 1924
  – nave da battaglia della classe Iron Duke varata nel 1912, attiva durante la prima guerra mondiale e venduta per la demolizione nel 1932
  – fregata della classe Type 23 varata nel 1989, venduta al Cile nel 2008 e rinominata CNS Almirante Condell (FF-06)